Мекель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
	
 Мекель, Галь (род. 1988) — израильский баскетболист.	
  (1891—1942) — нидерландский палеонтолог.